Poe nebo POE může být:

příjmení osob
Edgar Allan Poe – americký spisovatel
Poeův zákon – internetové rčení, pojmenované po diskutérovi Nathanu Poeovi
fiktivní postavy
Arthur Poe (Pan Poe) – postava z Řady nešťastných příhod od Lemonyho Snicketa
Poe Dameron – postava ze Star Wars

zkratky
Power over Ethernet, zkráceně PoE – napájení po datovém síťovém kabelu
polyoxyethylen, zkráceně POE  – organická chemická sloučenina